Награда Ени за најбољи анимирани филм је нарада Ени која се од 1992. године додељује за најбољи анимирани филм.

Победници и кандидати 
 † – означава победника Оскара за најбољи анимирани филм.
 ‡ – означава кандидата Оскара за најбољи анимирани филм.
 ‡‡ – означава кандидата Оскара за најбољи филм.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Види још 
 Оскар за најбољи анимирани филм
 Златни глобус за најбољи анимирани филм
 Награда Ени за најбољи анимирани филм — Самостална
 Награда Удружења режисера Америке за најбољу анимирану филмску слику
 БАФТА за најбољи анимирани филм
 Фестивал јапанских медијских уметности
 Анимација Кобе
 Токијска награда за аниме
 Ди Си ареа удружење филмских критичара Вашингтона за најбољи анимирани филм

Референце

Спољашње везе 
 Награда Ени: Наслеђе

Добитници награде Ени за најбољи анимирани филм